Теренкудук — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Теренкудук — село в Байганинском районе Актюбинской области.
 Теренкудук — село в Уилском районе Актюбинской области.
 Теренкудук — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.
 Теренкудук — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.
 Теренкудук — село в Каратобинском районе Западно-Казахстанской области.